Oderberg är en småstad i östra Tyskland, belägen i Landkreis Barnim i förbundslandet Brandenburg, omkring 20 km öster om Eberswalde och 65 km nordost om centrala Berlin.  Staden administreras som en del av kommunalförbundet Amt Britz-Chorin-Oderberg, vars säte ligger i Britz.

Oderberg ligger vid Alte Oder, floden Oders sträckning före 1700-talet, som även utgör del av Oder-Havelkanalen.  Oders moderna fåra går idag vid Hohenwutzen 5 km österut.

Befolkning

Källor 

Kommuner och städer i Landkreis Barnim